Le club des 13 peut désigner :

 Club des 13 : groupe de 13 clubs brésiliens de football
 Club des 13 : groupe de 13 personnalités du cinéma français